

Musica 
 La canzone del sole, brano del 1971 di Lucio Battisti
 La canzone del sole/Anche per te, singolo del 1971 di Lucio Battisti

Cinema 
 La canzone del sole, film del 1934 diretto da Max Neufeld